Jep Fink kan henvise til flere personer:

 Jep Fink (landmand) (1839-1882) – dansk gårdejer og politiker
 Jep Fink (arkitekt) (1882-1973) – dansk arkitekt